Andrew Wheeler ist der Name folgender Personen:

* Andrew Wheeler (Schauspieler), kanadischer Schauspieler 
 Andrew R. Wheeler (* 1964), US-amerikanischer Jurist, Administrator der Umweltschutzbehörde Environmental Protection Agency (EPA)